Carey kan som auktorsförkortning betyda:

 John Carey
 William Carey

Robotskapade auktorsförkortningar